Davis kan som auktorsförkortning betyda:

 Aaron Paul Davis
 Bradley Moore Davis
 Charles Cavender Davis
 Donald R. Davis
 Diana Helen Davis
 Frank L. Davis
 Harrold Fosbery Consett Davis
 Jerrold I. Davis
 John June Davis
 Joseph S. Davis
 Kary Cadmus Davis
 Louie Irby Davis
 Lloyd R. Davis
 Mignon M.Davis
 Peter Hadland Davis
 Steven R. Davis
 Tristan J. Davis
 William T. Davis
 John Jefferson Davis

Robotskapade auktorsförkortningar